NN steht für:
 Nachnahme, Versand- und Zahlungsart
 Nachname, Familienname von Personen
 Narodne novine, amtliches Gesetzblatt der Republik Kroatien
 Nearest-Neighbour, mathematischer Lösungsalgorithmus, siehe Nearest-Neighbor-Heuristik
 Nebenniere, inneres Organ
 Network Node (Netzknoten), siehe Netzwerkelement
 Netzneutralität, neutrale Datenübermittlung im Internet
 Neuronales Netz in der Informatik
 Neutral-Null, medizinische Messmethode, siehe Neutral-Null-Methode
 Newport News, Stadt in Virginia, USA
 Nordbayerische Nachrichten
 Nordhäuser Nachrichten bzw. Nordhäuser Nachrichten. Südharzer Heimatblätter, eine Publikationsreihe des Stadtarchivs Nordhausen
 normal to normal, Abstand zweier Herzschläge, siehe Puls
 Normalnull (auch N. N.), veraltete Definition des Nullniveaus der amtlichen Bezugshöhe in Deutschland
 Nullum Nomen, ohne Namen, namenlos, siehe Nomen nominandum
 Numerius negidius, Abkürzung für den Beklagten des römischen Formularprozesses, siehe Nomen nominandum
 Nürnberg Hauptbahnhof nach DS 100
 Nürnberger Nachrichten, Tageszeitung im Raum Mittelfranken/Oberfranken/Oberpfalz
 VIM Airlines, russische Charterfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 die postcode area Northampton (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Thessaloniki
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark

N. N. steht als Abkürzung für:
 Nomen nominandum, Nomen nescio, Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person
 Nomen nudum in der taxonomischen Nomenklatur der Biologie
 Numerius negidius, Abkürzung für den Beklagten des römischen Formularprozesses, siehe Nomen nominandum

Nn steht für:
 Neutron

Nn. steht für:
 Nervi, Plural von Nervus, siehe Nerv

nN steht als Abkürzung für:
 nichts Neues, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

nn steht für:
 Net News, ein Netzkürzel für Newsgroups
 Nynorsk, norwegische Sprache nach dem Sprachencode der ISO 639-1
  no need (gamer slang)

n.n. bzw. n. n. steht für:
 n.n., deutscher animierter Kurzfilm von Michel Klöfkorn aus dem Jahr 2009
 netto netto
 nicht nachweisbar
 Nomen novum, neuer Name

NN